The American Institute for Central European Legal Studies (zkratka AICELS) byla nepolitická výzkumná instituce se sídlem v Rinconu, GA, ve Spojených státech amerických, jejíž hlavním cílem bylo podporovat transatlantické vztahy v oblasti práva a právní vědy prostřednictvím realizace výzkumných projektů a publikační činnosti.  

Pro členy a veřejnost pořádala konference k různým aktuálním právním tématům.

Externí odkazy 
 
 A Brief Introduction to Czech Law

Věda a technika v USA